est un genre éteint et fossile de ptérosaures ptérodactyloïdes, dans la famille Azhdarchidae et la sous-famille . Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre est resté monotypique et la seule espèce est

Présentation 
Azhdarcho est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes ayant vécu en Ouzbékistan au Crétacé supérieur (Turonien moyen), soit il y a environ  (millions d'années).

Il n'est connu que par des restes partiels qui incluent cependant des vertèbres cervicales caractéristiques de la famille des Azhdarchidae, un taxon qui regroupe aussi les ptérosaures géants comme Quetzalcoatlus et Arambourgiania.

Une seule espèce valide est rattachée au genre : Azhdarcho lancicollis, décrite par Lev Nessov en 1984.

Étymologie 
Le nom de genre Azhdarcho vient du mot persan  (azhdaha/azhdar), une créature en forme de dragon de la mythologie persane. Le nom d'espèce lancicollis est composé des mots latins lancea, « lance ou épée » et collum, « cou », pour rappeler la forme en épée de son cou et sa tête.

Découverte 
Ses fossiles ont été découverts dans la formation géologique de Bissekty dans le désert du Kyzylkoum dans le centre de l'Ouzbékistan.
Le spécimen type, répertorié TsNIGRmuzey 1/11915, est une vertèbre cervicale antérieure. Douze paratypes ont été décrits également, incluant plusieurs autres vertèbres cervicales, des fragments des ailes et des pattes et des morceaux de mâchoires.

Description 
Dans sa description du spécimen type d’Azhdarcho lancicollis, Nesov a souligné ses vertèbres cervicales distinctives, à la fois extrêmement allongées et de section transversale arrondie à mi-longueur. Il a décrit des caractéristiques similaires chez plusieurs autres ptérosaures et les a utilisées pour ériger une nouvelle sous-famille, les Azhdarchinae, au sein des Pteranodontidae. Nesov a également assigné Quetzalcoatlus et Arambourgiania (alors connu sous le nom de Titanopteryx) à cette sous-famille, qui a ensuite été élevée au rang de famille des Azhdarchidae.

Nesov a également suggéré que des os similaires de ptérosaures à paroi mince de la formation de Lance du Wyoming pouvaient être attribués à une autre espèce d’Azhdarcho en s'appuyant sur les points communs entre les faunes du Crétacé supérieur d' Asie centrale et de l'ouest de l'Amérique du Nord. Cependant, les recherches ultérieures n’ont pas suivi cette suggestion, et A. lancicollis est la seule espèce d’Azhdarcho actuellement reconnue.

Paléobiologie 

Dans sa description de 1984, Nesov indique quAzhdarcho ne pouvait pas du tout tourner son cou, mais seulement le plier quelque peu verticalement.  Il propose alors de le comparer au bec-en-ciseaux actuel dont le bec à la structure unique, avec une mandibule très étroite et plus longue que la mâchoire supérieure, lui permet d'attraper les poissons de surface en n'entrant que la mandibule dans l'eau sans perdre de vitesse.

Des études postérieures ont cependant réfuté cette hypothèse. En 2007, ces recherches ont montré que cette technique de pêche par « écumage ou à la cuillère » nécessitait plus d'énergie et de spécialisations anatomiques qu'on ne le pensait auparavant, et que les grands ptérosaures comme Azhdarcho n'en étaient probablement pas capables. Le long cou des azhdarchidés aurait pu leur permettre de chasser pour se nourrir dans l’eau ou au fond en nageant. Cependant, Darren Naish et Mark P. Witton (2013 et 2015) proposent une hypothèse tout à fait différente en indiquant que . Leurs études taphonomique,  anatomique et de morphologie fonctionnelle concluent que ces animaux sont parfaitement adaptés pour la recherche de nourriture à terre.

Voir aussi 
 Azhdarchidae
 Quetzalcoatlus
 Arambourgiania

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Azhdarchidae
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1984
Paléontologie en Espagne
Paléontologie au Tadjikistan
Paléontologie en Ouzbékistan